Seznam predsednikov Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine.

Seznam

Opombe 

Furlanija - Julijska krajina
Seznami politikov
Predsedniki Furlanije - Julijske krajine